Іріна Спирля була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Розпочавши турнір як 113-та ракетка світу, і колишня 6-та ракетка світу від 1991 року, Дженніфер Капріаті виграла свій перший починаючи з 1993 року титул, не програвши за турнір жодного сету, у фіналі перемігши другу сіяну росіянку Олену Лиховцеву з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е Луа
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ван Ш-т
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=66
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Капріаті
| RD1-score06-1=78
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Молік
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К Блек
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А Суґіяма
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Ореманс
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Герші
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Л Андретто
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Лі Ф
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Малеєва
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Д Хладкова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Л Реймонд
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Тозья
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ван Ш-т
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Дж Капріаті
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= К Блек
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= А Суґіяма
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Л Андретто
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Малеєва
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08={{nowrap| Д Хладкова}}
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н Тозья
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Дж Капріаті| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= А Суґіяма
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С Форец| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=77| RD1-score03-3=7| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О Карлссон
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Дж Лі
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Й Крюгер| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Богерт
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Н Деші| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= К Мораріу| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Венто
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Фусаї
| RD1-score11-1=60
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Кокто| RD1-score12-1=77| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Дж Ватанабе
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Л Бачева| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Н Деші
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= К Мораріу
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= О Лиховцева| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= МДж Фернандес
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Анн-Лор Ейтц
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Патті ван Аккер| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=77| RD1-score5-3=6| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Ясмін Вер
| RD1-score6-1=7| RD1-score6-2=62
| RD1-score6-3=4
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Радка Пеліканова
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Деніса Хладкова| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Джолен Ватанабе| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Патті ван Аккер
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=67
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Деніса Хладкова| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=79'''
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=5
| RD3-team1= Джолен Ватанабе
| RD3-score1-1=65
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1999 Draw
 Internationaux de Strasbourg 1999 Singles Qualifying Draw

1999
Тур WTA 1999
1999 у французькому спорті